Мирамбель ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маэстрасго. Занимает площадь 45.42 км². Население — 125 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля
Города Теруэля